Тролінг — форма спілкування з метою провокації.
 Тролінг — спосіб риболовлі.